Русла́н Алекса́ндрович Камбо́лов () — российский футболист, полузащитник и защитник. В 2015—2018 годах сыграл 6 матчей за сборную России.

Карьера

Клубная 
В семь лет по совету дяди поступил в секцию клуба «Спартак-Алания» в родном Владикавказе. В 2003 году команда Руслана «Фаюр-Союз» приехала в Москву на матчи со столичными клубами. Там был замечен селекционерами «Локомотива», в 2004 году переехал в Москву и поступил в Центр спорта и образования «Локомотив», а затем тренер дублирующего состава Ринат Билялетдинов пригласил его в свою команду. В 2007 году в первый год выступления за дублёров неоднократно выходил на поле в качестве капитана. В основном составе «Локомотива» дебютировал 2 сентября 2007 года в игре с «Ростовом», выйдя на замену вместо Александра Самедова на 90-й минуте. В 2008 году в матче «Локомотив» — «Челси» забил красивый гол со штрафного. 3 марта 2011 года клуб расторг контракт. После подписал контракт с «Нижним Новгородом». 10 июня 2019 года подписал контракт с «Краснодаром». За два сезона сыграл 26 матчей в чемпионате, 4 — в Лиге Европы и два в групповом турнире Лиги чемпионов.

7 сентября 2021 года стало известно, что Камболов подписал контракт с тульским «Арсеналом». 14 января 2022 года соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию.

В сборной 
Участник юношеского чемпионата Европы 2007 (U-19) в составе сборной России 1988 года рождения.

За главную сборную дебютировал в матче с Казахстаном 31 марта 2015 года. Попал в заявку сборной России на домашний Кубок конфедераций, но на самом турнире не провёл ни одной игры.

Статистика

Клубная

В сборной 

Итого: 6 матчей / 0 голов; 2 победы, 2 ничьи, 2 поражения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Локомотив» (Москва) (копия в Архиве Интернета)

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Нижний Новгород» (2007)
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Краснодар-2»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Актобе»